è un manga che segna il debutto ufficiale di Akira Toriyama. È una storia autoconclusiva di quindici pagine alla quale ne è seguita un'altra di altre quindici chiamata Wonder Island 2. Il primo volume è stato pubblicato sul numero 52 della rivista settimanale Weekly Shōnen Jump del 1978, mentre il secondo è uscito nel numero straordinario del 25 gennaio 1979.

I due episodi sono stati poi raccolti nel primo volume di Toriyama World del 1983 e successivamente nel primo volume di Akira Toriyama - Menu à la Carte del 2008, ambedue editi da Star Comics rispettivamente nel 1999 (primo volumetto del formato italiano) e nel 2012.

Trama

Wonder Island
Il protagonista è il sergente maggiore Furusu, dell'aviazione imperiale giapponese.

Nel 1944 Furusu parte come kamikaze a bordo dell'aereo KI84 per distruggere la flotta nemica quando all'improvviso dal velivolo si stacca l'elica. Nonostante il sergente maggiore cerchi di restare in quota usando un ventaglio al posto dell'elica, l'aereo non risponde ai comandi e così è costretto ad abbandonarlo buttandosi in mare con un paracadute, pur non sapendo nuotare.

Fortunatamente riesce ad aggrapparsi con tutte le sue forze ad un pesce e a farsi trascinare per due giorni e due notti fino ad arrivare all'isola di Wonder Island. Col desiderio di tornare in Giappone volando si costruisce due ali in 35 anni, bevendo acqua melmosa e masticando erba. Così nel 1979 Furusu si prepara a partire ma il casco gli cade in un nido con all'interno due pulcini che non vogliono lasciare il casco e chiamano la madre per la fame. Per non farsi distinguere dai pulcini Furusu pigola come loro ed è così costretto a mangiare un topo. Quando finalmente sta per partire viene colpito da un sasso lanciato da P-Man che lo credeva un uccello. P-Man è accompagnato da una fatina che lo sgrida per non aver centrato un altro uccello che doveva essere la loro cena. Furusu racconta loro la propria storia senza suscitare interesse e così questi se ne vanno in volo lasciandolo attonito e facendolo cadere da una rupe mentre tenta di volare. I due "Baluba" gli presentano allora un gorilla che gli regala un deltaplano col quale volava una volta. Partito nuovamente cade per il fumo di un vulcano antizanzare acceso da un dinosauro per tener lontano un vampiro. Gli consigliano infine di farsi trasformare in un uccello da una strega bevendo un intruglio. Furusu diventa però una gallina, incapace di volare, ed insegue P-Man.

Wonder Island 2
Il protagonista è il detective Harry. Nel commissariato della città di Los Angellilos, situata nello stato della Cavolfornia, in America, il commissario sta giocando con due agenti mentre aspetta il detective Harry, il miglior pistolero del mondo. Arrivato Harry il commissario lo informa sul suo compito: trovare e uccidere un rapinatore di banche sfuggito alla polizia l'anno prima, che aveva insultato il commissario stesso e che ora si trova a Wonder Island. Dopo che il commissario gli ha promesso il posto di vice-ispettore se il caso fosse risolto, Harry parte per Wonder Island a bordo dell'ultimo modello di naverobot e dopo tre giorni arriva a destinazione. Trova per prima cosa un uovo dal quale nasce un uccello sputafuoco poi un altro uovo dal quale nasce P-Man che si sbarazza con un soffio dei proiettili di Harry. P-Man vola via dopo aver sputato fuco a King Ghidorah, un drago a tre teste nato da un uovo-sole. Disperandosi, Harry batte coi pugni per terra colpendo un interruttore di mine. Tornato a Los Angellilos distrutto, il commissario gli rivela che il rapinatore si trova a New York.

Akira Toriyama prima di Wonder Island 
All'età di ventitré anni Akira Toriyama si licenziò dalla ditta in cui lavorava e, poiché era senza soldi, disegnò e spedì alla Shonen Jump un fumetto, che venne però cestinato. Il direttore Torishima gli disse che però che sarebbe migliorato facendo altri disegni e così gli pubblicarono finalmente Wonder Island che arrivò ultimo nella classifica di quel numero.

Collegamenti esterni 
 

Akira Toriyama